Mitu este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de persoane notabile precum:
Andreea Mitu (n. 1991), jucătoare română de tenis
 Eugen Mitu, deputat român (ales în județul Olt)
Gogea Mitu (1914–1936), boxer român
Marius Mitu (n. 1976), fotbalist român
 Octavian Mitu (n. 1961), expert în consiliere de afaceri și comunicare politică
Petre Mitu (n. 1977), rugbyst român
 Sorin Mitu (n. 1965), istoric român

Nume de familie românești